FK Sūduva (Futbolo klubas "Sūduva") je profesionalni nogometni klub iz Marijampolė u Litvi. Natječe se u A ligi.

Povijest 
Osnovan je 1942. godine. Oficiala osnovan je 1968. godine.

U elitnom razredu je od 2002. godine.

Uspjesi 
 A lyga: (3)
prvak (3): 2017., 2018., 2019.
doprvak (4): 2007., 2010., 2020., 2021
 Litavski kup: (3)
2006., 2009., 2019.
 Litavski superkup: (4)
2009., 2018., 2019., 2022.

Sezoni

Boje kluba 
 bijela crvena crna

Stadion 
Sūduva domaće utakmice igra na stadionu Marijampolės futbolo arena (ARVI Arena 2011. – 2019.), čiji je kapacitet 6.250 sjedećih mjesta.

Značajni igrači 
 Ivan Kardum (2016. – 2021.)                                                                                     
 Andro Švrljuga (2016. – 2020.)
 Josip Tadič (2017. – 2018.) (2019. – 2020.)
 Karlo Bručić (2019.)
 Semir Kerla (2017. - 2021.)

Treneri 
  Jonas Kaupaitis (1968. – 1973.)
  Mantas Valukonis (1991.)
  Saulius Stankūnas (1991. – 2003.)
  Algimantas Gabrys (2003.)
  Valdemaras Žilinskas (2004.)
  Rino Lavezzini (2004.—2005.)
  Algimantas Gabrys (2005. – 2008.)
  Igoris Pankratjevas (2008.)
  Gediminas Jarmalavičius (2008. – 2009.)
  Donatas Vencevičius (2010.)
  Virginijus Liubšys (2010.—2012.)
  Darius Gvildys (2012.—2014.)
  Aleksandar Veselinović (2014.—2016.)
  Vladimir Čeburin (2016. – 2019.)
  Heimo Pfeifenberger (2020.)
  Saulius Širmelis (2021.)
  Victor Basadre (2021.)
  Miguel Moreira, (2022)

Izvori

Vanjske poveznice 
 fksūduva.lt oficialna str.
 A lyga of. str.

Sūduva